Il singolare del torneo di tennis Vienna Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ángel Giménez che ha battuto in finale Tomáš Šmíd che si è ritirato sul punteggio 1-6, 1-1.

Teste di serie 

 Tomáš Šmíd (finale, ritiro)
 Gianni Ocleppo (secondo turno)
 Peter McNamara (semifinali, ritiro)
 Pavel Složil (primo turno)

 Fernando Luna (quarti di finale)
 Željko Franulović (primo turno)
 Patrick Proisy (quarti di finale)
 Stanislav Birner (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Vienna Open 1980